Ghislain Folcke, né le  à Neuilly-sur-Seine en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière 
Après plusieurs mois d'arrêt à la suite d'une commotion cérébrale subie pendant un match de saison régulière, Il met fin à sa carrière de hockeyeur à la fin de la saison 2013-2014 après l'élimination de Dunkerque des Plays-Off de Division 1 auquel il ne participe pas.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || Corsaires de Dunkerque || Super 16
|| 25 || 2 || 4 || 6 || 16 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Corsaires de Dunkerque || Super 16
|| 25 || 1 || 2 || 3 || 40 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
| 2004-2005 || Corsaires de Dunkerque || Ligue Magnus
|| 25 || 2 || 2 || 4 || 18 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2005-2006 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 27 || 2 || 5 || 7 || 54 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 22 || 6 || 3 || 9 || 52 || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Corsaires de Dunkerque || Division 2
|| 15 || 6 || 9 || 15 || 30 || 5 || 4 || 3 || 7 || 4
|-
| 2008-2009 || Corsaires de Dunkerque || Division 2
|| 18 || 10 || 10 || 20 || 30 || 5 || 4 || 3 || 7 || 4
|-
| 2009-2010 || Corsaires de Dunkerque || Division 2
|| 16 || 2 || 4 || 6 || 38 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2010-2011 || Corsaires de Dunkerque || Division 2
|| 18 || 3 || 8 || 11 || 26 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0   
|-
| 2011-2012 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 21 || 1 || 5 || 6 || 34 || || || || ||   
|-
| 2012-2013 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 25 || 2 || 2 || 4 || 43 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0   
|-
| 2013-2014 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 
|| 14 || 1 || 0 || 1 || 38 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en janvier 1983
Naissance à Neuilly-sur-Seine
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Défenseur de hockey sur glace